Чумной бунт в Севастополе (1830)
 Севастопольское восстание (1905)